Rude (Magic!), een muzieknummer
 Rude (Slagelse), een plaats in de Deense regio Seeland, gemeente Slagelse
 Rude (Samobor), een plaats in de gemeente Samobor in de Kroatische provincie Zagreb
 Rude Records, een Italiaans rock en punk platenlabel